Manegen kan syfta på:

 Manege, den runda scentypen som förekommer på cirkus
 Manegen, en svensk centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance
 Mothanders manege, en cirkuslokal i Stockholm, 1848–1890